Kühnert ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Kühnert (* 1947), deutsche Althistorikerin
 Floé Kühnert (* 1984), deutsche Stabhochspringerin
 Franz Kühnert (1852–1918), österreichischer Sinologe
 Friedmar Kühnert (1924–2002), deutscher Klassischer Philologe
 Hanno Kühnert (1934–2003), deutscher Jurist, Journalist und Schriftsteller
 Herbert Kühnert (1887–1970), deutscher Historiker und Pädagoge
 Kevin Kühnert (* 1989), deutscher Politiker (SPD)
 Mathilde Kühnert (1874–1957), deutsche Politikerin der Zentrumspartei
 Steffi Kühnert (* 1963), deutsche Schauspielerin
 Wilhelm Kühnert (1900–1980), deutsch-österreichischer Kirchenhistoriker

Siehe auch:
 Kühner
 Kuhnert
 Kühnhardt